Wallroth bezeichnet:

 ein Stadtteil von Schlüchtern, siehe Wallroth (Schlüchtern)
 ein Dorf in der Gemeinde Buchholz (Westerwald)

Wallroth ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Wallroth (1876–1962), deutscher Landrat und Regierungspräsident von Schleswig-Holstein (1933–1937)
 Anton Friedrich Christoph Wallroth (1803–1876), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Superintendent in Eutin
 Christoffer Wallroth (1841–1916), schwedischer Landschaftsmaler
 Erich Wallroth (1876–1929), deutscher Syndikus und Diplomat
 Ernst Wallroth (1851–1912), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Generalsuperintendent für Holstein
 Friedrich Wilhelm Wallroth (1792–1857), deutscher Arzt, Botaniker und Mykologe
 Konrad Wallroth (* 1933), deutscher Fußballspieler
 Martin Wallroth (* 1964), deutscher Philosoph, Diplom-Psychologe und Hochschullehrer
 Werner W. Wallroth (1930–2011), deutscher Regisseur und Autor

Siehe auch:
 Wallenrod
 Wallenrodt
 Wallrode
 Wallerode